Angelo Fraccacreta – economista italiano
 Matteo Fraccacreta – storico e poeta italiano
 Umberto Fraccacreta – poeta italiano